Toponímia:
 Broadway, districte teatral de Manhattan, a Nova York (EUA)
 Broadway (Carolina del Nord), localitat estatunidenca de l'estat de Carolina del Nord
 Broadway (Virgínia), localitat estatunidenca de l'estat de Virgínia
 Obres:
 The Broadway Melody, pel·lícula estatunidenca de Harry Beaumont (1929)
 Broadway Melody of 1936, pel·lícula estatunidenca de Roy Del Ruth (1935)
 Broadway Danny Rose, pel·lícula estatunidenca de Woody Allen (1984)
 Broadway & 52nd, àlbum del grup de jazz-rap Us3 (1997)
 Broadway (Goo Goo Dolls), cançó de l'àlbum Dizzy up the girl, de Goo Goo Dolls
 Miscel·lania:
 Broadway-Seventh Avenue Line, una línia de la Divisió A del Metro de Nova York (EUA)
 The Broadway Theatre, teatre del districte de Broadway
 Broadway (lletra tipogràfica), tipografia creada per Morris Fuller Benton (1925)
 .broadway